Neuvillette kan syfta på:
 Neuvillette, Aisne
 Neuvillette, Somme